Мила́но () — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители:
 Милано, Алисса (род. 1972) — американская актриса и певица.
  (1899—1991) — бразильский поэт, лауреат литературной премии имени Машаду де Ассиса (1988).
 Милано, Джузеппе (1887—1971) — итальянский футболист, полузащитник, 5-кратный чемпион Италии в составе клуба «Про Верчелли» (1908—1913), брат Феличе Милано.
  (род. 1984) — аргентинский футболист, также выступавший в чемпионате Греции по футболу.
 Милано, Рамона (род. 1969) — канадская актриса и кинорежиссёр.
 Милано, Сонни (род. 1996) — американский хоккеист.
 Милано, Фабио (род. 1977) — итальянский бейсболист, участник Олимпийских игр 2004 года в составе национальной сборной.
 Милано, Феличе (1891—1915) — итальянский футболист, защитник, 5-кратный чемпион Италии в составе клуба «Про Верчелли» (1908—1913), брат Джузеппе Милано.

Другие значения 
 «Милано Россоблу» — итальянский хоккейный клуб из Милана.
  — город в округе Майлам штата Техас (США).
 «Милано» — македонский футбольный клуб из города Куманово.
 Эль-Милано — муниципалитет в Испании.

См. также 
 Милан (значения)